Plaats in Indonesië
 Trebungan (Mlandingan), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Trebungan (Taman Krocok), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java